Ел Окоталито има више значења:

 Ел Окоталито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Окоталито (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику